Smithtown (New York)
 Smithtown (New South Wales)